Rio Novo do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Novo do Sul (ort), Espírito Santo, 
 Rio Novo do Sul (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar